Ассоциация национальных олимпийских комитетов Африки (; ) — международная спортивная организация, объединяющая 53 национальных олимпийских комитетов Африки.
Вместе с другими континентальными ассоциациями национальных олимпийских комитетов составляет Ассоциацию национальных олимпийских комитетов (АНОК).

Страны-участники 
В следующей таблице приведены страны Африки, имеющие национальные олимпийские комитеты и входящие в Ассоциацию национальных олимпийских комитетов Африки. В четвёртом столбце первая дата означает год создания НОК, вторая — признание его Международным олимпийским комитетом, если даты не совпадают.

Ссылки 
 Официальный сайт 

Международный олимпийский комитет

Спорт в Африке